Dorfkirche Schernikau steht für folgende Dorfkirchen in Sachsen-Anhalt:
 Dorfkirche Schernikau (Arendsee) im Altmarkkreis Salzwedel
 Dorfkirche Schernikau (Bismark) im Landkreis Stendal